LAngst est un terme de plusieurs langues germaniques signifiant l'anxiété.

Il peut également désigner :
 Angst, le titre allemand du tableau Anxiété d'Edvard Munch ;
 Angst, le titre original de La Peur, une nouvelle de Stefan Zweig publiée en 1920 ;
 Angst, le titre original de La Peur, un film germano-italien de Roberto Rossellini sorti en 1954, adapté de la nouvelle de Zweig ;
 Angst, le titre original de Schizophrenia, un film autrichien de Gerald Kargl sorti en 1983 ;
 Angst, la bande originale du film composée par Klaus Schulze.
 Angst, un téléfilm allemand réalisé par Thomas Berger diffusé en 2017
 Fritz Angst (1944-1976), écrivain suisse.

Voir aussi 
 Angstlos, album de Nina Hagen